Nuzzo, famiglia nobile del Regno di Napoli

Persone 
Corrado Nuzzo, attore comico italiano
Gianluca Nuzzo, pallavolista italiano
John Leslie Nuzzo, attore pornografico e regista statunitense
Letizia Nuzzo, nuotatrice sincronizzata italiana
Maria Teresa Nuzzo, religiosta cattolica maltese
Raffaele Nuzzo, calciatore italiano
Nicola Nuzzo, Boss di Acerra (NA)